Исраэл — фамилия. Известные носители:
 
 Исраэл, Ринус (род. 1942) — нидерландский футболист, тренер.
 Исраэл, Франклин (1945—1995) — американский архитектор.
Исраил
 Цвайгенбаум, Исраил Иосифович
Исраел
 Исраел Акопкохян
 Милитосян, Исраел Николаевич
 Акопкохян, Исраел Акопович
Исраил
 Арсамаков, Исраил Магомедгиреевич
 Керимов, Рамиз Исраил оглы
 Эфендиев, Исраил Рустам оглы